Wallis steht für:

 Kanton Wallis, Region und Verwaltungseinheit in der Schweiz
 veraltete deutsche Bezeichnung für Wales
 Wallis (Texas), City im Austin County
 Wallis-Inseln, Inselgruppe im französischen Überseeterritorium Wallis und Futuna
 Wallis-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Wallis-Nunatakker, Nunatakker im Kempland, Antarktika
 Wallis von Carrighmain, österreichische Adelsfamilie irischer Abstammung

Wallis ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Wallis (1855–1942), britischer Maler
 Amy Wallis (1982–2015), kanadische Schauspielerin
 Annabelle Wallis (* 1984), britische Schauspielerin
 Barnes Neville Wallis (1887–1979), britischer Luftfahrtingenieur
 Bill Wallis (1936–2013), britischer Schauspieler
 Daniel Ludwig Wallis (1792–1836), deutscher Rechtsanwalt und Schriftsteller
 Diana Wallis (* 1954), britische Politikerin
 Franz Paul von Wallis (1678–1737), österreichischer Hofkriegsrat, Generalfeldzeugmeister
 Franz Wenzel von Wallis (1696–1774), k. k. Feldmarschall, Ritter des goldenen Vließes
 Friedrich Schmid-Wallis (1925–2018), deutscher Paläontologe
 Gary Wallis (* 1964), britischer Schlagzeuger und Percussionist
 Georg Olivier von Wallis (1673–1744), österreichischer Feldmarschall
 George Augustus Wallis (1761–1847), britischer Landschaftsmaler
 Gustav Wallis (1830–1878), deutscher Botaniker
 Hal B. Wallis (1898–1986), US-amerikanischer Filmproduzent
 Hedwig Wallis (1921–1997), deutsche Ärztin und Politikerin (CDU), MdHB
 Henry Wallis (1830–1916), britischer Maler
 Hugo von Wallis (1910–1993), deutscher Jurist und Präsident des Bundesfinanzhofes
 Jim Wallis (* 1948), US-amerikanischer christlicher Prediger und Buchautor
 John Wallis (1616–1703), englischer Mathematiker und Taubstummen-Lehrer
 Joseph Wallis (1873–1919), britischer Rugbyspieler 
 Joseph von Wallis (1767–1818), kaiserlich österreichischer Staatsmann und Ritter des goldenen Vließes
 Ken Wallis (1916–2013), britischer Pilot und Stuntman
 Larry Wallis (1949–2019), britischer Rockgitarrist, Songwriter und Musikproduzent
 Michael Johann von Wallis (1732–1798), österreichischer Feldmarschall und Hofkriegsratspräsident
 Michael Wallis (* 1945), US-amerikanischer Journalist, Historiker, Autor und Redner
 Mieczysław Wallis (1895–1975), polnischer Philosoph und Kunsthistoriker
 Olivier Remigius von Wallis (1742–1799), k.k. Feldzeugmeister
 Quvenzhané Wallis (* 2003), US-amerikanische Schauspielerin
 Samuel Wallis (1728–1795), britischer Seefahrer, Namensgeber der Wallis-Inseln
 Velma Wallis (* 1960), US-amerikanische Schriftstellerin
 Wilson Allen Wallis (1912–1998), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Statistiker
 Wilson D. Wallis (1886–1970), US-amerikanischer Anthropologe

Siehe auch:
 Vallis
 Walis